Појам Мртвице може се односити на: 

 Мртвице (Кршко), насеље у општини Кешко, Република Словенија
 Мртвице (Кочевје), насеље у општини Кочевје, Република Словенија